Het seizoen 2007/2008 was het ??ste seizoen van SSC Napoli in het Italiaanse voetbal en het 62ste in de hoogste afdeling van het Zuid-Europese land. De club uit Napels keerde na zes seizoenen terug in de hoogste afdeling. Onder leiding van trainer-coach Edoardo Reja was Napoli in het voorafgaande seizoen als tweede geëindigd in de Serie B, waardoor promotie een feit was. Bij de rentree in de hoogste klasse leidde hij Napoli naar een verdienstelijke achtste plaats in de eindrangschikking.

Serie A

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van Napoli, die in het seizoen 2007/08 als achtste eindigden in de Serie A.

Coppa Italia

Wedstrijden

2008
Napoli